Marot ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Marot (* 1948), französischer Rugby-Union-Spieler
 Clément Marot (1496–1544), französischer Dichter
 Daniel Marot (1661–1752), französischer Architekt und Kupferstecher
 Helen Marot (1865–1940), US-amerikanische Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin
 Jean Marot (eigentlich wohl Je[h]an Desmarets, um 1450–1526), französischer Kaufmann, Höfling und Autor
 Jean Marot (Architekt) (~1619–1679), französischer Architekt
 Samuel Marot (1770–1865), evangelischer Theologe und Freimaurer
 Veronique Marot (* 1955), englische Langstreckenläuferin

Siehe auch: Maro, Marót